Niemcy:
 Aichelberg – dzielnica Bad Wildbad
 Aichelberg – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Göppingen

Inne:
 Aichelberg – ród

Zobacz też:
 Eichelberg